Center Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Center Point (Alabama)
 Center Point (Prairie County, Arkansas)
 Center Point (Howard County, Arkansas)
 Center Point (Indiana)
 Center Point (Iowa)
 Center Point (Louisiana)
 Center Point (Mississippi)
 Center Point (Oklahoma)
 Center Point (Tennessee)
 Center Point (Texas)
 Center Point (West Virginia)

Center Point ist der Name folgender Objekte:

 Center Point (London) – ein Bürohochhaus in London